Бенгалуру — місто в Індії, столиця штату Карнатака.
 Бенгалуру (футбольний клуб) — індійський футбольний клуб із однойменного міста.

Див. також 
 Дабхол – Бенгалуру.
 Кочі – Бенгалуру/Мангалуру.